Атаконыс — название населённых пунктов в Казахстане:
 Атаконыс — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Атаконыс — село в Келесском районе Туркестанской области.